Психоаналитик:

 Психоаналитик — специалист, практикующий психоанализ.
 Психоаналитик — кинофильм режиссёра Джонаса Пэйта, вышедший в 2009 году.